Příjmení Hauer nese více různých osobností:

 Andrea Hauer (* 1994) – česká herečka, zpěvačka a tanečnice
 Franz von Hauer (1822–1899) – rakouský geolog a paleontolog
 Jaroslav Hauer (* 1962) - český hokejista
 Rutger Hauer (1944–2019) – nizozemský divadelní, televizní a filmový herec